Rivière Sutton peut se référer à:

Toponymes

Rivière Sutton, Cassiar Land District, Colombie-Britannique.
Rivière Sutton (baie d'Hudson), district de Kenora, Ontario.
Rivière Sutton (Nunavut), Nunavut.
Rivière Sutton (rivière Missisquoi), Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec.

Rivière Sutton (West Branch Passumpsic River), comté de Caledonia, Vermont.